De iPad is een in 2010 geïntroduceerde tablet-pc van het Amerikaanse elektronicabedrijf Apple. Net zoals de iPhone en de iPod touch bevat de iPad een multi-touchscherm, waardoor deze met de vingers is te bedienen. Dit in tegenstelling tot tablets die tot dan toe meestal met een stylus werden bediend. Er zijn inmiddels diverse modellen van de iPad verschenen.

Alle modellen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: uitsluitend wifi en wifi + cellular. De wifi + cellular-uitvoering maakt het mogelijk om over het mobiele netwerk te internetten, mits daarvoor een aparte simkaart geplaatst wordt en er een data-abonnement afgesloten wordt. Tevens bevat de wifi + cellular-versie een gps-ontvanger. Beide modellen zijn verkrijgbaar met verschillende opslagcapaciteiten.

Modellen

iPad
 iPad 1e generatie
 Tweede generatie: iPad 2
 iPad 3e generatie
 iPad 4e generatie
 iPad 2017 (5e generatie)
 iPad 2018 (6e generatie)
 iPad 2019 (7e generatie)
 iPad 2020 (8e generatie)
 iPad 2021 (9e generatie)
 iPad 2022 (10e generatie)

iPad mini

 iPad mini 1e generatie
 iPad mini 2
 iPad mini 3
 iPad mini 4
 iPad mini 2019 (5e generatie)
 iPad mini 2021 (6e generatie)

iPad Air

iPad Pro

Tijdlijn

Modelvergelijking

iPad Mini

iPad Pro

De iPad heeft een elektronische gyroscoop op basis van versnellingsmeters. Hiermee wordt bepaald in welke stand het toestel zich bevindt: staand, liggend en zelfs schuin. De gebruikersinterface wordt hierop aangepast. Ook heeft de iPad, net als de iPhone, een ingebouwd digitaal kompas, dat zowel het geografische noorden als het magnetische noorden kan aanduiden. Sommige applicaties op de iPad gebruiken dit kompas, soms in combinatie met de ingebouwde gps-ontvanger. De gps-ontvanger is alleen beschikbaar op de wifi + cellular-uitvoering. De muteknop, die bij de presentatie van de iPad nog aanwezig was, was bij de definitieve versie vervangen door een knop waarmee de automatische rotatie van het beeldscherm uitgezet kan worden. In iOS 4.2.1 kreeg de knop weer de functie van muteknop en sinds iOS 4.3 kan de gebruiker in het instellingenmenu kiezen tussen rotation lock en muteknop. Zo wordt schuin lezen, bijvoorbeeld in bed, mogelijk.

Accessoires
 iPad Keyboard Dock
 iPad Case voor de eerste generatie iPad
 iPad Dock
 iPad Camera Connection Kit
 iPad USB Power Adapter
 Apple Dock Connector naar VGA-adapter
 Bluetoothtoetsenbord
 Smart Cover
 Smart Case
 Apple Pencil

Steve Jobsscholen
In 2013 zijn in Nederland zeven zogenaamde Steve Jobsscholen van start gegaan; basisscholen met onderwijs waarin de iPad een belangrijke rol speelt. Het wordt Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) genoemd.

Apple-hardware
 
Tablet-pc
Draagbare mediaspeler
Merknaam